Такмичење у бацању копља у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 8. и 9. августаа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016, бранио је Зигисмунд Сирмаис из Летоније.

Земље учеснице 
Учествовао је 28 такмичара из 18 земаља..

  Босна и Херцеговина (1)
  Белорусија  (1)
  Естонија  (2)
  Исланд  (1)
  Италија (1)
  Летонија (3)
  Литванија (1)
  Мађарска (1)
  Молдавија  (1)
  Немачка (3)
  Пољска (3)
  Румунија (1)
  Србија (1)
  Украјина (1)
  Финска (2)
  Чешка (3)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских бацача копља 2018. године до почетка такмичења (8. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Јоханес Фетер ||  || 92,70 || 11.март || align="center" | 1. СРЛ
|-
| 2. || Андреас Хофман||  || 82,04 || 2. јун || align="center" | 2. СРЛ
|-
| 3. || Томас Релер||  || 91,78 || 25. јун ||align="center" | 3. СРЛ 
|-
| 4. || Магнус Кирт||  || 89,75 НР|| 13. јул || align="center" | 4. СРЛ
|-
| 5. || Јакуб Вадлејх||  || 89,02 || 6. јун || align="center" | 5. СРЛ
|-
| 6. || Оливер Хеландер||  || 88,02 || 7. јул || align="center" | 6. СРЛ
|-
| 7. || Александру Новак||  || 86,37 НР || 5. јул ||align="center" | 8. СРЛ 
|-
| 8 || Параскевас Батзавалис ||  || 85,46 || 5. јул || align="center" | 9. СРЛ
 |-
| 9. || Дмитриј Тарабин||  || 85,38 || 13. јун || align="center" | 11. СРЛ
|-
| 10. || Бернхард Сајферт||  || 85,17 || 2. јун ||align="center" | 12. СРЛ 
|-
|
|-
| 28. || Ведран Самац||  || 80,90 || 17. јун || align="center" | 
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+0)

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама 28 такмичара подељено је у две групе по 14. Квалификациона норма за финале износила је 82,00 м (КВ), коју је пребацило 6 такмичара, а осталих 6. се у финале пласирало према постигнутом резултату (кв''').

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Бацање копља на Европском првенству у атлетици на отвореном